Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Bangui
 Le  de Budapest (Erzsébetváros)
 Le  de Cotonou
 Le  d'Hô-Chi-Minh-Ville
 Le  de Lyon
 Le  de Marseille
 L'actuel  de Paris (depuis 1860) (arrondissement du Palais-Bourbon)
 L'ancien  de Paris (de 1795 à 1860)
 Le  de Vienne (Neubau)
 Le  de Zurich